Riu Beypur o Beypore, anomenat també Chaliyar, riu de Kerala
 Beypur o Beypore (ciutat), ciutat de Kerala